Janet Lee (née en 1976), joueuse de tennis américano-taïwanaise

Janet Lee est aussi un nom pouvant désigner:

 (1862-1940), féministe canadienne
Janet Lee (1907-1989), américaine, mère de Jackie Kennedy

Voir aussi

Lee, Janet